Petiot est un patronyme français notamment porté par :
 Franck Pitiot (1964-), comédien français de théâtre et de télévision ;
 Gérard Pitiot (1952-), auteur compositeur interprète français ;
 Michaël Pitiot (1970-), écrivain voyageur, navigateur et réalisateur français de films documentaires ;
 Thomas Pitiot (1975- ), chanteur français.

Patronyme français